Cupolen kan syfta på:

Cupolen, Avestaparken – en byggnad i Avestaparken, Avesta
Cupolen, Linköping – en byggnad i Folkets park, Linköping
Cupolen köpcentrum - en galleria i Birsta utanför Sundsvall

Se även
 Kupolen – ett köpcentrum i Borlänge